Веденяпины — три древних дворянских рода.

Происхождение и история рода 

 Родоначальник Дмитрия Веденеева, внук которого, Абрам Васильевич Веденяпин, был испомещен (1665). Этот род записан в VI части родословной книги Тамбовской губернии.
 Потомки Перфилия Ивановича Веденяпина, записанного в боярских детях по Мещере (1630), его внуки Макар и Мирон Дорофеевичи Веденяпины верстаны поместьями их отца (1688). Род этот записан в VI части родословной книги Тамбовской губернии, но герольдией перенесен в I часть, как не доказавший своевременно своего поместного владения за сто лет до жалованной грамоты императрицы Екатерины II (1785).
 Потомки Ивана Игнатьевича Веденяпина, вёрстанного поместным окладом (1681) и записан в VI части родословной книги Пензенской губернии. Но так как ещё сын родоначальника — Максим Иванович с детьми был записан в числе однодворцев, то дворянство потомков его герольдией было восстановлено по военному чину капитана правнука Максима Ивановича — Михаила Петровича Веденяпина, со внесением во II часть родословной книги.

Восемнадцать представителей рода записаны в Верхоломовской десятне (1681-1696). Семь представителей рода владели населёнными имениями (1699).

Фамилия мордовского мужского имени Веденяпа из ведень — «водный», где -ап-(а) — частый суффикс личных имен мордвы (Вечкеняпа, Малеапа, Шиндяпа и др.), отчества от которых тоже стали фамилиями. Веденяпа у Унбегауна приводится как форма имени Венедикт. Фамилия упоминается в «Ономастиконе» Веселовского Веденяпины Данило и Мелентий Захарьевичи, (1590), Мещера.

Описание герба 

Щит разделен перпендикулярно надвое. В правой половине, в красном поле, изображена золотая стрела, летящая вниз. В левой половине, в голубом поле, серебряный меч, острием обращенный вверх.

На щите дворянский коронованный шлем. Нашлемник: три страусовых пера. Намёт на щите голубой, подложенный серебром. Герб рода Веденяпиных внесен в Часть 6 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 95.

Известные представители 
 Веденяпин, Александр Алексеевич (1845—?) — инженер-генерал, член Военного совета.
 Веденяпин, Аполлон Васильевич — (1803—1872) — декабрист.
 Веденяпин, Пётр Александрович (1884—1955) — русский офицер, герой Первой мировой войны.

Примечания 

Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера
Дворянские роды, на гербах которых изображены стрелы